Sinan je moško ime arabskega porekla, ki izhaja iz besede سنان‎ s pomenom "ost kopja".

Znani nosilci imena 
Nekatere znane osebe z imenom ali priimkom Sinan so:

 Ibrahim ibn Sinan (908–946), matematik in astronom iz Bagdada
 Mimar Sinan (1489–1588), osmanski arhitekt in inženir
 številni osmanski državniki in vojaški poveljniki z nazivom Sinan paša:
 Sinan paša (?–1553), osmanski admiral
 Koca Sinan paša (1506–1596), veliki vezir in vojskovodja albanskega porekla
 Sinan paša Borovinić (Hadım Sinan Paşa, ?–1517), osmanski veliki vezir
 Sinan paša Sijerčić (?–1806), bošnjaški poveljnik osmanske vojske
 Sinan Hasani (1922–2010), jugoslovanski politik
 Sinan Sakić (1956–2018), srbski pevec
 Sinan Gümüş (1994), turško-nemški nogometaš
 Sinan Bytyqi (1995), albanski nogometaš

Uporaba v kitajščini in korejščini 
Prečrkovanje Sinan (nepovezano z arabskim pomenom) lahko pomeni:

 Sinan, Guizhou (思南县), okrožje na Kitajskem
 Sinan-gun (신안군), okrožje v Južni Koreji